Новоайбесинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Алатырском районе Чувашии Российской Федерации.

Административный центр — село Новые Айбеси.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

Население 

Всего — 996

женщин — 491

мужчин — 505

пенсионеров — 233

детей от 0 до 6 лет — 74

детей от 7 до 17 лет — 145

молодёжи от 14 до 30 лет — 240 чел.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Алатырского района
Сельские поселения Чувашии